Dorsheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Philip Dorsheimer (1797–1868), US-amerikanischer Politiker
 William Dorsheimer (1832–1888), US-amerikanischer Jurist, Offizier und Politiker